Парини () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Парини, Данте (1890 −1969) — итальянский скульптор.
 Парини, Джузеппе (1729 −1799) — итальянский поэт.
 Парини, Пьеро (1894 −1993) — итальянский журналист, политик и военный.